Савона:

 Савона — город в Италии.
 Савона — провинция в Италии.
 «Савона» — итальянский футбольный клуб.